Timkó György (1881–1945) botanikus, lichenológus
 Timkó György (1928) nyomdász, nyomdatörténész